Amerikai Egyesült Államok
 Ward (Alabama)
 Ward (Arkansas)
 Ward (Colorado)
 Ward (Dél-Dakota)
 Ward (Dél-Karolina)
 Ward (Kalifornia)
 Ward (New York)
 Ward (Nyugat-Virginia)
 Ward (Washington)

 Írország
 Ward (Írország)

 Új-Zéland
 Ward (Új-Zéland)

Nevek
 Ward (keresztnév)
 Ward (vezetéknév)

Peter Ward amerikai őslénykutató
Thos W Ward brit nehézipari cég